Stari Grad (oude stad) kan verwijzen naar:
Bosnië:
Stari Grad (Bosnië en Herzegovina), een deel van Sarajevo
Kroatië:
Stari Grad (Hvar), een plaats op het eiland Hvar in Dalmatië
Servië:
Stari Grad (Belgrado), een deel van Belgrado
Stari Grad (Kragujevac), een deel van Kragujevac
Slovenië:
 Stari Grad (Makole)
 Stari Grad (Krško)

Zie ook
Starigrad (doorverwijspagina)